Qeqertaaraq bezeichnet:
 Qeqertaaraq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaaraq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaaraq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaaraq (Insel, Qaanaaq, nördlich), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaaraq (Insel, Qaanaaq, südlich), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaaraq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland